Бутт (, ) — фамилия.
 Бутт, Мэри Марта (1775—1851) — английская писательница; в браке Шервуд.
 Бутт, Фрэнсис (1792—1863) — британско-американский ботаник, врач, доктор медицины.
 Бутт, Фрэнсис (1813—1904) — американский композитор.
 Бутт, Ханс-Йорг (род. 1974) — немецкий футболист, вратарь.
 Бутт, Элизабет (1846—1888) — американская художница. См. также 
 
 Буття
 Буттинг